Папоян — фамилия.
 Папоян, Георг (род. 1987) — армянский депутат.
 Папоян, Женя Ашотовна (род. 1937) — Герой Социалистического Труда.
 Папоян, Папик Григорьевич (1929—2006) — советский футболист.
 Папоян, Рубен Арташесович (1921—1996) — полный кавалер ордена Славы.
 Папоян, Симон Аветикович — доктор медицинских наук.